AJP bedeutet:
 Apache JServ Protocol, dient zur Kommunikation zwischen dem Apache HTTP Server und einer JServ-Engine
 The American Journal of Pathology
 The American Journal of Philology
 American Journal of Physics
 American Journal of Physiology
 American Journal of Psychiatry
 American Journal of Psychotherapy
 Aktuelle Juristische Praxis, schweizerische juristische Fachzeitschrift
 AJP Motos, portugiesischer Motorradhersteller
 Allied Joint Publication, eine Vorschriftenreihe der NATO

ajp steht für:
 Süd-Levantinisches Arabisch (ISO-639-3-Code), eine arabische Sprache

AJP